Horwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Horwitz (1807–1885), deutsch-britischer Schachspieler
 Channa Horwitz (1932–2013), US-amerikanische Konzeptkünstlerin
 Dominique Horwitz (* 1957), französischer Schauspieler und Sänger
 Heinrich Horwitz (* 1984), nichtbinärer deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Heinrich Joseph Horwitz (1824–1899), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hugo Theodor Horwitz (1882–1942?), österreichischer Ingenieur, Kultur- und Technikhistoriker
 Jerome P. Horwitz (1919–2012), US-amerikanischer Chemiker
 Kurt Horwitz (1897–1974), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterintendant
 Leo Horwitz (vor 1900–?), österreichischer Eiskunstläufer
 Maksymilian Horwitz (1877–1937), Theoretiker der kommunistischen Bewegung in Polen
 Mirjam Horwitz (1882–1967), deutsche Schauspielerin
 Morton Horwitz (* 1938), US-amerikanischer Rechtshistoriker
 Oscar Paul Horwitz (1862–1929), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Rivka Horwitz (1926–2007), israelische Philosophin
 Susan Band Horwitz (* 1937), US-amerikanische Biochemikerin und Pharmakologin
 Tony Horwitz (1958–2019), US-amerikanischer Journalist, Pulitzer-Preisträger

Siehe auch:
 Horwitz-Preis (Louisa-Gross-Horwitz-Preis)
 Horowitz
 Horvitz